Grand Prix Motorcross van Namen
 Grand Prix motorcross van Limburg